Conrad steht für:
 Conrad, männlicher Vorname
 Conrad (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Conrad (Yukon), Geisterstadt im Yukon-Territorium
 Conrad Electronic, deutsches Versandhaus für Elektronik
 Conrad-Diskontinuität, Grenzzone oder -fläche in der Erdkruste
 Conrad-Observatorium, geophysikalische Forschungseinrichtung in Niederösterreich
 CONRAD, Truppenfunksystem des Österreichischen Bundesheeres
 Conrad Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Conrad Modelle, deutscher Modellwarenhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conrad (Florida)
 Conrad (Illinois)
 Conrad (Indiana)
 Conrad (Iowa)
 Conrad (Montana)
 Conrad (Oklahoma)
 Conrad (Pennsylvania)

geografische Objekte in Antarktika:
 Conrad Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand
 Conradgebirge im Königin-Maud-Land
 Mount Conrad, Berg an der Oates-Küste, Viktorialand

im NRHP gelistete Objekte:
 Conrad City Hall, in Conrad, Montana, ID-Nr. 80002429
 Conrad Cottages Historic District, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 93000157
 Conrad Lundy Jr. Bridge, in Carson, Washington, ID-Nr. 02000326
 Conrad Mound Archeological Site, in Cleves, Ohio, ID-Nr. 75001420
 Conrad Rice Mill, in New Iberia, Louisiana, ID-Nr. 82000437
 Conrad-Starbuck House, in Winston-Salem, North Carolina, ID-Nr. 90000792

Siehe auch:

 Der arme Conrad
 Konrad (Begriffsklärung)
 Conrat
 Konrád
 Conrath
 Konrath
 Conradt
 Cunrad